Die 29. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 25. November bis 1. Dezember 2007 auf den Bermudas statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2007/08.

Titelverteidiger war David Palmer, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Weltmeister wurde der topgesetzte Ägypter Amr Shabana, der im Finale den Franzosen Grégory Gaultier klar mit 11:7, 11:4 und 11:6 besiegen konnte. Für Shabana war es nach 2003  und 2005 der dritte Weltmeistertitel.

Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Per Wildcard erhielt James Stout einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2007 wurden die folgenden Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Das Gesamtpreisgeld betrug 175.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
2007
Squashturnier in Bermuda